Сан Висенте има више значења:

 Сан Висенте (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Висенте, Ла Питакоча (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Висенте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Висенте, Ранчо лос Аркос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Висенте (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Висенте (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Висенте (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Висенте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Висенте (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Висенте (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Висенте (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Висенте (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте, Ел Којоте (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте, Салитриљос (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте, Доња Пила (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Висенте (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте, Ел Окоте (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте, Рибера Идалго (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте, Сан Луис (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Висенте (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Висенте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Висенте (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Висенте (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Висенте (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Висенте (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Висенте (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Висенте (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Висенте (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте, Лас Трохас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте, Фраксион де Сан Кајетано (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте, Ла Макина (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте, Ел Рефухио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте, Лос Линарес (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Висенте, Сан Висенте Тепевахе (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Висенте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Висенте, Сан Висенте де Бенитез (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Висенте (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Висенте (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Висенте (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Висенте (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Висенте (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Висенте (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Висенте (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте, Ла Кристина (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте, Лабор Вијеха (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Висенте, Калпулалпан Терсера Манзана (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Висенте (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте, Ла Лома (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте, Ла Круз де Сан Висенте (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте, Тунас Агријас (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте, Сан Висенте Кофрадија (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Висенте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Висенте (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Висенте (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Висенте (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Висенте (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Висенте (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Висенте (Коазинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Висенте (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Висенте, Халапаскиљо (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Висенте (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Висенте (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Висенте (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Висенте (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Висенте (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Висенте (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Висенте, Ел Сокојо (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Висенте, Серо Пелон (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Висенте (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Висенте (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Висенте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Висенте (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Висенте, Ла Дискордија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Висенте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Висенте (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Висенте (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте, Ла Бодега (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте, Ла Т (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте, Алваро Карденас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте, Серхио Лараскиту (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Висенте (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Висенте, Рикардо Фонтес (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте, Магдалено Ортиз Сандовал (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Висенте (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Висенте (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Висенте (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Висенте (Кава), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Висенте (Копома), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Висенте (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Висенте (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Висенте (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Висенте (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику